Stereospondyli é um grupo extinto de anfíbios Temnospondyli. Em relação a outros tetrápodes (labirintodontes), que tinham ossos das costas simplificados, onde a vértebra inteira era feita de uma único intercentrum (centro da vértebra) e no topo um arco vertebral. Toda a estrutura vertebral era bastante fraca, o que significa que a maioria dos Stereospondyli eram aquáticos. A família Plagiosauridae parecem ter sido completamente aquática e manteve suas guelras larval na idade adulta.

Os Stereospondyli apareceram pela primeira vez durante o Permiano Superior, quando os dois principais grupos de Stereospondyli, Capitosauria e Trematosauria, apareceram. Os Stereospondyli foram incomuns no Paleozóico, superados em número pelos Euskelia mais diversificados. Durante este tempo, eram endêmicos do Gondwana. Muitos dos primeiros grupos de Temnospondyli foram extintos durante o evento de extinção do Permiano-Triássico. Mas os Stereospondyli provavelmente sobreviveram na Austrália ou na Antártida, irradiando por todo o mundo no Triássico.

Os Stereospondyli eram o de últimos sobreviventes de  grupo Temnospondyli. Com a diversificação dos arcossauros crocodilos e o evento de extinção no final do Triássico, a maioria dos Temnospondyli não sobreviveram. Duas famílias de Stereospondyli sobreviveram até o Jurássico e alguns parecem ter sobrevivido até o Cretáceo Inferior em Gondwana. Koolasuchus é o mais recente Stereospondyli conhecido, que viveu durante o Cretáceo Inferior no que é hoje a Austrália em áreas que seriam muito frias para crocodilos.

No Brasil são encontrados no Nordeste brasileiro.

Classificação e filogenia

Galeria 

 Yates, A. M. & Warren, A. A. (2000), The phylogeny of the 'higher' temnospondyls (Vertebrata: Choanata) and its implications for the monophyly and origins of the Stereospondyli. Zoological Journal of the Linnean Society 128: 77-121.

 
Anfíbios pré-históricos